Alue Punti (Teunom), een plaats in Indonesië
Alue Punti (Rantau Selamat), een plaats in Indonesië